Bundestagswahlkreis 228 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Landshut (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Deggendorf (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Erlangen (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Nürnberg – Fürth (1949 bis 1961)